Cornezuelo puede referirse a:

 el nombre común del hongo Claviceps purpurea; o
 el nombre común del arbusto Pistacia terebinthus.
 el nombre común de una variedad de aceituna derivada de la cornicabra, el cornezuelo.